Кальцитоніновий рецептор () – білок, який кодується геном CALCR, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 508 амінокислот, а молекулярна маса — 59 352.

Білок є рецептором гормону кальцитоніну, являє собою G-білокспряжений рецептор. Локалізований у клітинній мембрані. Передає сигнал від мембрани до внутрішньоклітинних стуктур.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

G-білокспряжені рецептори